Werner Vogels ist der Name folgender Personen:

* Werner Vogels (Jurist) (1888–1942), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Werner Vogels (Informatiker) (* 1958), niederländischer Informatiker und Manager